grzaniec – grzane piwo, gorący napój alkoholowy z piwa
 grzaniec – grzane wino, gorący napój alkoholowy z czerwonego wina

Przypisy